Ван Хорн има више значења:
 Ван Хорн (Тексас)
 Ван Хорн (Ајова)